Santana do Jacaré kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana do Jacaré (ort), Minas Gerais, 
 Santana do Jacaré (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar